Sieja – nazwa zwyczajowa kilku gatunków i podgatunków ryb z rodziny łososiowatych, zwykle odnoszona do siei pospolitej:
 sieja pospolita, głąbiel, brzona (Coregonus lavaretus) i jej podgatunki:
 sieja bajkalska (C. l. baicalensis)
 sieja holsztyńska (C. l. holsata)
 sieja ładoska (C. l. ludoga)
 sieja wędrowna (C. l. lavaretus)
 sieja błękitna (Coregonus wartmanni)
 sieja czudska (Coregonus maraenoides)
 sieja kanadyjska (Coregonus clupeaformis)
 sieja krótkoszczęka (Coregonus zenithicus)
 sieja miedwiańska albo miedwieńska (Coregonus maraena)
 sieja ostronosa (Coregonus nasus)
 sieja ostropyska (Coregonus oxyrinchus)
 sieja pejpuska (Coregonus maraenoides)
 sieja piżjan (Coregonus pidschian)
 sieja szalska (Coregonus megalops)
 sieja szlachetna (Coregonus nilssoni)
 sieja ussuryjska (Coregonus ussuriensis)
 sieja wolasta (Coregonus widegreni)
 sieja wołchowska (Coregonus baerii)

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb